David Miranda (político) — político brasileiro
 David Miranda (ciclista) — ex-ciclista salvadorenho
 David Miranda (religioso) — pastor, fundador da denominação evangélica brasileira Igreja Pentecostal Deus é Amor 

Desambiguações de antropônimos